Emmanuel Lapierre is een Frans voetballer die speelt als verdediger voor de Luxemburgse club Jeunesse Esch.

Carrière
Lapierre speelde in de jeugd van de Franse clubs Olympique Lyonnais en CS Sedan voordat hij zijn profdebuut maakte voor de Luxemburgse club RM Hamm Benfica. In 2016 tekende hij een contract bij Jeunesse Esch. Tijdens het seizoen 2019/20 beschadigde hij in de wedstrijd tegen Racing FC Union Luxemburg zijn meniscus waardoor hij een half seizoen miste.

Statestieken

Frans voetballer